Кинциг:

 Кинциг (приток Майна) — река в Германии, протекает по земле Гессен, речной индекс 2478.
 Кинциг (приток Мюмлинга) — река в Германии, протекает по земле Гессен, речной индекс 24746.
 Кинциг (приток Рейна) — река в Германии.